"" (, "Bella Ruanda") és l'himne nacional de Ruanda des de l'1 de gener de 2002. Va substituir "", que havia estat l'himne nacional des de 1962.

Història 
L'himne nacional original de Ruanda, escrit quan el país aconseguí la independència de Bèlgica en 1962. Va era anomenat Rwanda Rwacu (La nostra Ruanda). La independència es va aconseguir en un moment d'alta tensió, arran de la revolució ruandesa: segles de dominació per la minoria tutsi s'havien capgirat en tan sols tres anys, la majoria hutu va prendre el poder en una agitació violenta, i obligant a més de 100.000 tutsis a buscar refugi en els països veïns. Els següents trenta anys, sota les presidències de Grégoire Kayibanda i Juvénal Habyarimana van ser marcats pel cicle continu de la violència, culminant en la dècada de 1990 amb l'esclat de la Guerra Civil ruandesa per tutsis exiliats dirigits per Paul Kagame l'assassinat del president Habyarimana i el genocidi de Ruanda de 1994, en el qual entre 500.000 i 1.000.000  tutsis i hutus políticament moderats foren assassinats per extremistes hutus sota les ordres del govern interí ruandès, en l'espai de 100 dies.

El genocidi va acabar quan l'exèrcit rebel de Kagame va prendre el control del país al juliol de 1994. Va començar un període de reconciliació i un govern d'unitat va prendre el control del país. Kagame va ser el líder de facto des d'aquest punt  i va assumir la presidència en 2000. Com a part de l'esforç de reconciliació i per a assenyalar una ruptura amb el passat violent del país, el govern va promulgar la revisió dels símbols del país, inclosa la bandera, l'escut d'armes i l'himne nacional. Per posar en marxa la lletra i música per al nou himne, el govern va organitzar un concurs nacional. Rwanda Nziza va ser l'obra guanyadora, amb lletra composta per Faustin Murigo de la presó de Karubanda, i música pel capità Jean Bosco Hashakaimana de la banda de música de l'exèrcit de Ruanda. Rwanda Nziza va esdevenir l'himne oficial de Rwanda, l'1 de gener de 2002.

Lletra 
La lletra és la següent:

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 

 Rwanda: Rwanda Nziza - àudio de l'himne nacional de Ruanda, amb informació i lletres
 US Navy Band MP3 File

Cultura de Ruanda
Himnes nacionals
Composicions en la bemoll major